Schwärz heißen folgende geographische Objekte:

 Schwärz (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schwärz (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern

 Schwärz (Gemeinde Schlierbach), Ort bei Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Schwarz